Альткендо́рф () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Буксвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Ошфельден (округ Страсбур-Кампань).

Площадь коммуны — 5,72 км², население — 739 человек (2006) с тенденцией к росту: 861 человек (2013), плотность населения — 150,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 787 человек, в 2012 году — 824 человека, а в 2013-м — 861 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 498 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 380 были экономически активными, 118 — неактивными (показатель активности 76,3 %, в 1999 году — 72,1 %). Из 380 активных трудоспособных жителей работали 354 человека (205 мужчин и 149 женщин), 26 числились безработными (10 мужчин и 16 женщин). Среди 118 трудоспособных неактивных граждан 40 были учениками либо студентами, 42 — пенсионерами, а ещё 36 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки